226 puede hacer referencia a:

 Los años
 226
 226 a. C.
 1226
 2226

 Otros
 (226) Weringia, un asteroide.
 NGC 226, una galaxia.
 Ruta 226, página de desambiguación.
 Línea 226 (Interurbanos Madrid).

 Para el número 226, véase Anexo:Números o números naturales.